8. etape af Tour de France 2020 var en 141 km lang , som blev kørt den 5. september 2020 med start i  og mål i . Det var første etape i Pyrenæerne, og rytterne skulle op af de tre klassiske stigninger Col de Menté, Port de Balès og Col de Peyresourde. Stigningen op af Port de Balès var løbets første uden for kategori, mens de to andre er i kategori 1.

Franske Nans Peters fra  vandt med 47 sekunders forspring til Toms Skujiņš fra  og Carlos Verona fra . Det var Peters hidtidig største sejr som professionel.

På vej ned af Col de Menté satte Kasper Asgreen hastighedsrekord. Han ramte 97,1 kilometer i timen, hvilket var er den højeste hastighed målt i dette års Tour de France.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Giacomo Nizzolo ()
  William Bonnet ()
  Lilian Calmejane ()
  Diego Rosa () – udgået efter styrt

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officielle hjemmeside 
 

08